Kingston Technology Corporation (/{{IPA|ˈkɪŋstən tɛkˈnɑlədʒi/) — американская частная международная корпорация, которая разрабатывает, производит, продаёт и поддерживает флеш-память и другие компьютерные комплектующие, связанные с памятью.

Штаб-квартира находится в Fountain Valley, Калифорния, США. В Kingston Technology работает более 4700 человек по всему миру (по состоянию на 1 квартал 2011 года). Компания имеет производственные объекты и представительства в Соединённых Штатах Америки, Великобритании, Ирландии, Тайване и Китае.

Является крупнейшим независимым производителем модулей памяти DRAM, в настоящее время владеет 46 % мирового рынка модулей DRAM, согласно iSuppli. Kingston является вторым по величине поставщиком флэш-памяти, первым поставщиком USB-накопителей и третьим — флеш-карт.

В августе Inc.com поставила Kingston в «Top 100 Inc. 5000 Companies» на 6-е место в частных компаниях по доходам и 1-е место в категории компьютерной техники. В ноябре журнал Forbes поставил Kingston на 77-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США».

Kingston является международной сетью дистрибьюторов, реселлеров, розничных продавцов и OEM-клиентов. Часть продукции, производимой компанией, продаётся в розницу с торговой маркой "Kingston" или другими торговыми марками, принадлежащими Kingston. Компания также является OEM-производителем, то есть часть продукции производится по заказам и либо продаётся в розницу под товарными знаками заказчиков, либо используется (с маркировкой "Kingston" либо без маркировки) другими фирмами в производстве ноутбуков и других товаров.

История компании

История основания 
Kingston Corporation была основана 17 октября 1987 года в ответ на острую нехватку чипов памяти для поверхностного монтажа на высокотехнологичном рынке 1980-х годов. Тайваньские иммигранты  и  провели собственные инженерно-технические мероприятия по разработке новых модулей памяти Single In-line Memory Module (SIMM), которые основывались на компонентах, выполненных по давно доступной на то время технологии сквозного монтажа. В 1990 году компания впервые выпустила продукт, не относящийся к модулям памяти, — процессорные апгрейды. К 1992 году Kingston занял 1-е место по версии журнала «Inc.» как наиболее быстрорастущая частная компания в Америке. Компании Kingston Technology Company, Inc. и Kingston Digital, Inc. являются дочерники компаниями Kingston Technology Corporation и занимаются соответственно оперативной памятью и носителями на флеш-памяти.

Компания расширила линии сетей и хранения продуктов, а также представила DataTraveler и DataPak портативные продукты. В сентябре 1994 года Kingston стал сертифицирован ISO 9000, это было его первой попыткой оценки.

Kingston начала расширять свои услуги в Европе, открыв филиал в Мюнхене (Германия), оказывать техническую поддержку и маркетинговые возможности для своих европейских дистрибьюторов и клиентов.
 
В октябре 1995 года компания вступила в круг компаний-миллиардеров. После 1995 года объём продаж компании превысил 1,3 млрд $, всех сотрудников поблагодарили в объявлениях фразой: «Спасибо за миллиард!» с отдельным именем сотрудника в The Wall Street Journal, Orange County Register и Los Angeles Times. Объявления также появилась в отраслевых изданиях и The Wall Street Journal, с благодарностями поставщикам компании и дистрибьюторам.

На 15 августа 1996 японская корпорация SoftBank приобрела 75 % акций Kingston на общую сумму 1,8 млрд $. В ноябре того же года Kingston и Toshiba совместно разработали обновление памяти для компьютеров Toshiba. Это был первый случай, когда PC OEM и производитель модулей памяти объединились, чтобы создать совместный модуль. В 1999 году Tu и Sun в конечном итоге выкупила 80 % от Kingston, принадлежавших Softbank, за 450 млн $. 14 декабря 1996 Джоном Ту и Дэвидом Саном было выделено 100 $ млн на бонусы для сотрудников в результате приобретения, в среднем 130 000 $ на каждого из 550 работников компании.
Kingston объявила о 49%-м увеличении продаж каждой единицы своей продукции модулей памяти в 1996 календарном году в течение 1995 календарного года.

В январе 1997 года Kingston открыл свои европейские штаб-квартиры в Великобритании, производственный офис в Тайване, офис продаж в Японии и производственные мощности и офисы в Дублине, Ирландия. Компания также расширила свой объём производственной мощности в США при покупке здания PC-OEM производства в Fountain Valley, Калифорния. Kingston ValueRAM также представила высококачественную и недорогую память, предназначенную для системных интеграторов для использования в системном блоке PC.

2000-е 
Kingston запустила Advanced Validation Labs, Inc (AVL) — дочернюю компанию, которая предоставляет услуги проверки модулей памяти. Kingston Storage Products Division(SPD) также была выделена как отдельная компания — StorCase Technology, Inc. В июне того же года Kingston анонсировала новую систему управления цепочками поставок моделей, её производственный процесс памяти. Payton Technology Inc. был создан для поддержки этой новой модели. Журнал Forbes поставил Kingston на 141-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США» с выручкой в 1,5 млрд $ за 1999 год.

В марте 2001 года Kingston объявила о создании Consumer Markets Division(CMD), нового подразделения с упором на розничный и электронный канал.

В 2002 году Kingston начал патентовать в отрасли тестеров памяти, создал новую линию модулей высокопроизводительной памяти HyperX и запатентовал новую EPOC-технологию чип-штабелирования. В августе Kingston было сделано 50 млн $ инвестиций в Elpida и он начал проявлять инициативу в производстве модулей.

В 2004 Kingston объявила, что за 2003 год доход составил 1,8 млрд $. В сентябре Kingston объявила о новых DataTraveler Elite USB дисков с поддержкой аппаратного шифрования. В октябре Advanced Micro Devices именовало Кингстон «Выдающимся партнером» за вклад в запуск AMD Athlon 64 и Opteron. Kingston получила выручку в размере 2,4 млрд $ за 2004 год. В мае Kingston запустили линию проверенных модулей ValueRAM для Intel-серверов. Позже компании был выдан патент США на динамическое выгорание тестера для серверной памяти. Также они объявили о 26 млн $ инвестиций в Tera Probe, новейшую и самую большую компанию по испытанию пластин.
Также они открыли крупнейший в мире завод по производству модулей памяти в Шанхае, Китай. В 2006 Kingston получила выручку в размере 3,0 млрд $ за 2005 год. В марте Kingston представила первый полностью безопасный со 100%-й конфиденциальностью USB-диск с 128-битным аппаратным шифрованием, а затем — с аппаратным шифрованием в 256 бит. Компания также начала полную буферизацию DIMM (FBDIMMs) в 16 GB барьер и вошла в портативный медиарынок с KPEX (Kingston Portable Entertainment eXperience).

В 2007 Kingston получила выручку в размере 3,7 $ млрд за 2006 год. Журнал Forbes поставил Kingston на 83-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США». Kingston стала № 1 среди самых быстрорастущих частных компаний по объёму выручки.

В 2008 Kingston получила выручку в размере 4,5 млрд $ за 2007 год, выручка стала второй по величине дохода, когда либо достигавшихся компанией. В августе Inc.com поставил Kingston в «Top 100 Inc. 5000 Companies». Место Кингстон было 2-м в Валовом долларовом росте и общей выручке. Журнал Forbes поставил Kingston на 79-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США»

В 2009 Kingston получила выручку в размере 4,0 млрд $ за 2008 год, это был четвёртый по величине доход в истории компании. Объём увеличился на 41 % по сравнению с тем, что было продано с 2007 года. iSuppli называет Kingston крупнейшим в мире производителем модулей памяти для сторонних компаний уже шестой год подряд. В августе Inc.com поставило Kingston в «Top 100 Inc.5000 Companies» на 5-е место в частных компаниях по доходам, и номером 1 — в категории компьютерной техники. В октябре журнал Forbes ставит Kingston на 97-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США»

В 2010 Kingston получила выручку в размере 4,1 млрд $ за 2009 год, это — третий по величине доход в истории компании. iSuppli называет Kingston первым в мире производителя модулей памяти для сторонних компаний с 40,3 % долей рынка по сравнению с 32,8 % в 2008 году и 27,5 % — в 2007 году. В августе Inc.com поставила Kingston в «Top 100 Inc.5000 Companies» на 6-е место в частных компаниях по доходам и на 1-е место в категории компьютерной техники. В ноябре журнал Forbes поставил Kingston на 77-е место в своем списке «500 крупнейших частных компаний в США». iSuppli сообщает, что на первую половину 2010 года Кингстон в настоящее время владеет 45,8 % доли рынка модулей памяти.

В 2011 Kingston сообщила, что их доход составил 6,5 млрд $ за 2010 год, это самый высокий доход за всю её 23-летнюю историю.

Награды и признание 
iSuppli ставит Kingston как первого в мире производителя модулей памяти уже шесть лет подряд, последний раз это было в ноябре 2010 года. В 2007 году компания наградила основателей Kingston Technology Inaugural Distinguished Alumni Goldhirsh Award. В сентябре 2006 года Kingston получил от Intel «Outstanding Supplier Award for Exceptional Support, Quality and Timely Delivery of FB-DIMM Products». В апреле 2003 Kingston получил «Diverse Supplier Award for Best Overall Performance» от Dell. Он был также награждён за «Excellence in Fairness» the Great Place to Work Institute. Компания также появилась в списке Fortune как «100 лучших компаний-работодателей» в течение пяти лет подряд (1998—2002). В 2001 году она была включена IndustryWeek как «Top 5 Глобальная производственная компания». Журнал Forbes ставит Kingston как № 77 в своем списке крупнейших частных компаний Америки.

Продукты 

Компания Kingston обладает несколькими собственными заводами. Компания сама не производит микросхем флеш-памяти и оперативной памяти DRAM. Она закупает их у других компаний (например, Samsung, Micron, Hynix) и изготавливает на их основе следующие продукты:
 Флеш-память: 
 извлекаемые карты памяти SD,  Micro-Secure Digital, SDCIT, ранее также MMC, CompactFlash, Mini-Secure Digital,
 встраиваемые карты памяти eMMC,
 USB-флеш-накопители ("флешки"), 
 твёрдотельные накопители (SSD);
 DRAM:
 модули оперативной памяти DDR SDRAM  под торговыми марками FURY, ValueRam и без маркировки (в качестве OEM-производителя),
 встраиваемые компоненты DRAM с шариковыми контактами;
 eMCP, ePOP — компоненты, объединяющие микросхемы флеш-памяти и памяти DRAM в одном корпусе.

Кроме того, фирма Kingston изготавливает устройства считывания (картридеры) для карт памяти формата SD, microSD и Compact Flash;

Продукты фирмы Kingston используются в составе различной аппаратуры:
 Серверы — брендовая память (IBM, HP и др.) и небрендовая для White-Box серверов (ValueRAM Server Premier)
 Принтеры — память для принтеров LaserJet, Lexmark и др.
 Портативные цифровые проигрыватели — K-PEX 100, Mini-Secure Digital, Micro-Secure Digital, MMC.
 Сотовые телефоны — Mini-Secure Digital, Micro-Secure Digital, MMC.

Примечания

Ссылки 
 Кевин Ву, вице-президент Kingston Technology, о бизнесе компании в России в 2009 году
 Фоторепортаж с фабрики Kingston

Производители электроники
Компании, основанные в 1987 году
Производители электроники США
Запоминающие устройства
Производители носителей информации